I-16 puede hacer referencia a:

La Interstate 16, una autopista interestatal en los Estados Unidos.
El I-16, un submarino de la Armada Imperial Japonesa.
El Polikarpov I-16, un avión de caza soviético.